Тициан () — имя нескольких католических святых: Тициан из Вифинии (ум. 304) — мученик, память 24 августа
 Тициан из Лоди (ум. 476?) — епископ Лоди, память 4 мая
 Тициан из Брешии (ум. 526 или 536) — епископ Брешии
 Тициан из Одерцо (ум. 645) — епископ Одерцо